Droga krajowa B14 (Austria)
 Droga krajowa B14 (Niemcy)

Zobacz też